Чемпіон УРСР 1949 року визначався серед українських команд майстрів другої групи чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брала участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Локомотив» Харків та «Шахтар» Сталіно, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР. 

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 18 команд, які зіграла у двоколовому турнірі. Переможцем в зональному турнірі УРСР став одеський «Харчовик», який разом з львівським «Спартаком» отримав право грати грати у стикових матчах с переможцями інших зон за право виходу до найвищого дивізіону.

Підсумкова таблиця

Матчі

Примітки

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1949 на ukr-football.org.ua 

49
УРСР
1949 в Україні